Gvaldo ima više značenja:
 Gvaldo (Ankona)
 Gvaldo (Areco)
 Gvaldo (Ferara)
 Gvaldo (Forli-Čezena)
 Gvaldo (Luka)
 Gvaldo
 Gvaldo (Terni)